D’une manière générale, le mot restriction (du latin restrictionem, de restrictio) désigne un type spécifique de règle qui définit une frontière (généralement absolue) définie pour un type de processus ou fonction.

En particulier le mot est employé dans les domaines suivants :
 en mathématiques, restriction d'une fonction (ou d'une application), ou plus généralement d'une relation.
 en économie, une restriction est un type de frontière ou régulation placé sur le commerce de certains produits ou services.
 en bactériologie, la restriction est la résistance de certaines bactéries face à l’agression de bactériophages ; en jargon de biologie moléculaire, la restriction désigne la coupure faite sur un brin d'ADN par une enzyme de restriction.

Musique 
 Restriction, album d'Archive sorti en .

Voir aussi 
Interdit (anthropologie)